MESS, emulatore multipiattaforma di console e personal computer
Mess, fiume lussemburghese
Mess, gruppo musicale italiano
Mess, gruppo musicale austriaco che ha partecipato all'Eurovision Song Contest 1982
Mess, album dei Liars del 2014